Wegwarten steht für:
 Wegwarten (Cichorium), Gattung aus der Pflanzenfamilie der Korbblütler
 Wegwarten. Lieder dem Volke geschenkt, deutsche Literaturzeitschrift
 Wegwarten. Eine literarische Zeitschrift für Einzelne, deutsche Literatur- und Kunstzeitschrift

Siehe auch:
 Gemeine Wegwarte